bola – kulista waza do ponczu
 bola Hamilton,1822 – synonim rodzaju ryb Johnius
 bolas – broń myśliwska miotana złożona z kul przymocowanych do sznura